Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e Todd Martin che hanno battuto in finale Ken Flach e Rick Leach 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)

 Jared Palmer /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
 Glenn Michibata /  David Pate (primo turno)
 Ken Flach /  Rick Leach (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1993